Abetone – frazione di Abetone Cutigliano
 Abetone – comprensorio sciistico
 Abetone Cutigliano – comune italiano sparso